La Serie A2 2005-2006 è stata la 22ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto.

Civitavecchia e Cosenza finiscono in testa ai rispettivi gironi e si impongono anche ai Play-off conquistando la Serie A1, per la prima volta in assoluto per quanto riguarda i calabresi.

Classifiche

Girone Nord

Girone Sud

Play Off

Verdetti
 NC Civitavecchia e Cosenza promosse in Serie A1
 RN Arenzano, Verona, Muri Antichi e Roma Vis Nova retrocesse in serie B

Voci correlate
Serie A1 2005-06

Sport acquatici nel 2005
Sport acquatici nel 2006
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto